George Reeves – amerykański aktor, wystąpił w roli Supermana. 
Miejscowości w USA:
 Reeves – wieś w stanie Luizjana, w parafii Allen
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Reeves (ang. Reeves County) – w stanie Teksas